Рейнский поход:

 Рейнский поход (1735)
 Рейнский поход (1748)